L'amore non basta – miniserie televisiva del 2005 di Tiziana Aristarco
L'amore non basta – film del 2008 di Stefano Chiantini
L'amore non basta (quasi mai...) – miniserie televisiva del 2011 di Antonello Grimaldi